Kevin Anderson (1960), amerikai színész
 Kevin Anderson (1983), brit profi ökölvívó
 Kevin Anderson (1986), dél-afrikai teniszező, olimpikon
 Kevin Anderson (1988), amerikai kosárlabdázó